Кубок Первого канала 2012 прошёл с 13 по 16 декабря 2012 года.

Турнир стал частью хоккейного Евротура и прошёл в столице России Москве. Победителем турнира стала сборная России.

Выставочный матч Финляндия — Чехия был сыгран в городе Хельсинки в Финляндии.

Таблица 

М — сыграно матчей, В — выигрыш, ВО — выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыш в овертайме или по буллитам, П — проигрыш, Ш — разница шайб, О — очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным — по буллитам.

Составы

ВРАТАРИ

30. Константин Барулин    1984     186     95           Ак Барс

83. Кошечкин Василий        1983     200     91           Северсталь

ЗАЩИТНИКИ

5.   Никулин Илья -К-           1982     190     99           Ак Барс

6.   Денисов Денис               1981     183     85           ЦСКА

7.   Калинин Дмитрий          1980     188     97           СКА

48. Бирюков Евгений           1986     185     92           Металлург Мг

51. Тютин Федор                  1983     182     94           Атлант

73. Чудинов Максим           1990     177     78           СКА

74. Емелин Алексей             1986     187     97           Ак Барс

82. Медведев Евгений          1982     189     87           Ак Барс

НАПАДАЮЩИЕ

8.   Овечкин Александр       1985     188     99           Динамо Москва

10. Мозякин Сергей             1981     180     78           Металлург Мг

11. Малкин Евгений            1986     191     91           Металлург Мг

13. Дацюк Павел                  1978     179     95           ЦСКА

16. Плотников Сергей          1990     185     83           Локомотив

27. Терещенко Алексей       1980     180     78           Ак Барс

41. Кулемин Николай         1986     185     96           Металлург Мг

47. Радулов Александр       1986     186     84           ЦСКА

52. Широков Сергей            1986     178     85           ЦСКА

60. Анисимов Артем            1988     190     80           Локомотив

71. Ковальчук Илья             1983     187     96           СКА

87. Шипачев Вадим             1987     184     78           Северсталь

93. Жердев Николай           1984     185     83           Атлант

Главный тренер:  Зинэтула Билялетдинов

Главный тренер
  Юкка Ялонен

Главный тренер
  Алоис Гадамчик

Главный тренер
  Пер Мортс

Матчи

Статистика

Набранные очки

Рейтинг вратарей

Индивидуальные награды

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Константин Барулин 
 Защитник:  Алексей Емелин 
 Нападающий: Павел Дацюк 
 Бомбардир:  Павел Дацюк

Символическая сборная 
 Вратарь:  Константин Барулин 
 Защитники:  Микко Мяенпя -  Виктор Хедман 
 Нападающие:  Илья Ковальчук -  Павел Дацюк -  Сергей Мозякин

Победитель Кубка Первого канала 2012

Примечания

Ссылки 
 Кубок Первого канала 2012 на сайте ФХР
https://www.soccerstand.com/

2012
2012 год в хоккее
Спорт в России в 2012 году
Декабрь 2012 года
Международные спортивные соревнования в Москве